Toponímia:
 Lafitte (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 Lafitte (Tarn i Garona), municipi al departament de Tarn i Garona (regió d'Occitània, França)
 Lafitte-sur-Lot, municipi al departament d'Òlt i Garona (regió de Nova Aquitània, França)
 Lafitte-Vigordane, municipi al departament de l'Alta Garona (Occitània)
 Biografies:
 Dolors Lafitte (Roda de Ter, 1949 - Girona, 2008), cantant catalana, cofundadora del Tradicionàrius i membre d'Ara Va de Bo i d'Els Trobadors   
 Laurent Lafitte (Fresnes, 1973), actor francès, resident a la Comédie-Française
 Piarres Lafitte (Luhuso, 1901 - Baiona, 1985), sacerdot i escriptor basc en eusquera conegut pels seus estudis sobre la literatura en eusquera
 Yasmine Lafitte (Thar Es-Souk, 1973,) actriu porno marroquina, resident a França